Sant Sanç de Viena
 Sant Sanç d'Otricoli, màrtir romà del segle II
 Sant Sanç d'Àlaba o de Còrdova, màrtir a Còrdova al segle IX